Die Communauté de communes Avre Luce Noye ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Moreuil.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Val de Noye und
 Communauté de communes Avre Luce Moreuil.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Pierrepont-sur-Avre und Contoire in die Commune nouvelle Trois-Rivières (Communauté de communes du Grand Roye) auf. Dadurch verringerten sich die Fläche des Verbands und die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 47.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Avre Luce Noye
Gegründet 2017